Хуфнагель (; Hoefnagel; Hufnagel) — немецкая фамилия. Известные носители:

  (Йорис Гуфнагел; 1542—1600) — фламандский рисовальщик и мастер иллюминирования (миниатюрист).
 Хуфнагель, Джон (род. 1951) — канадский футболист, тренер.
 Хуфнагель, Иоганн Зигфрид (1724—1795) — немецкий священник и энтомолог.
 Хуфнагель, Лукас (род. 1994) — грузинский футболист.
 Хуфнагель, Тибор (род. 1991) — венгерский гребец-байдарочник.
  (1573 — ок.1632) — фламандский художник, сын Георга Хуфнагеля.